Laura Paris, née le , est une trampoliniste française.

Elle est sacrée championne de France de trampoline en individuel en 2016.

Notes et références

Liens externes 
 

Trampoliniste féminine française
Naissance en juin 1992